Бонев — болгарське прізвище. Жіноча форма — Бонева.

Відомі носії 
 Нікола Бонев (1898—1979) — болгарський астроном, академік Болгарської АН (1978).
 Христо Бонев (1947) — болгарський футболіст, нападник. По завершенні ігрової кар'єри — футбольний тренер.